Un perdreau est une jeune perdrix.

Par analogie, le mot désigne une très jeune fille.

On trouve les expressions "perdrix de l'année" ou "perdreau de l'année", qui dans ce cas est un pléonasme.

En argot, il est synonyme du terme "poulet" et désigne un policier.

Expression argotique